Rovná is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Rovná (okres Pelhřimov), gemeente in okres Pelhřimov
 Rovná (okres Sokolov), gemeente in okres Sokolov
 Rovná (okres Strakonice), gemeente in okres Strakonice